КК Борац може бити:
 КК Борац Чачак
 КК Борац Земун
 КК Борац Бања Лука